Arne Öhman kan avse:

 Arne Öhman (bankman) (1884–1968)
 Arne Öhman (psykolog) (1943–2020)